Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2007 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralcev. V oklepaju je navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2007